3266 Bernardus, um asteroide da cintura principal
Macropus bernardus, uma espécie de marsupial
Bernardus Guidonis, um inquisidor da Ordem Dominicana

Ver também
Bernardo

Desambiguação